Kovách család
 Kovách család (dicskei), Nyitra vármegyei család
 Kovách család (kovásznai), erdélyi család, Sepsi székből
 Kovách család (járdánházi), Borsod vármegyei család
 Kovách család (leleszi és visontai), Heves és Nógrád vármegyei család
Kovács család
 Kovács család (nagydaróci), Nógrád vármegyei család
 Kovács család (szegedi),  autószerelő dinasztia
lásd még
Kovács (családnév)